Анна Ленита Юсефин Эквист (; ), более известная как Юсефин Эквист () — шведская футболистка, полузащитник. Автор победного гола в ворота сборной Канады в матче полуфинала Чемпионата мира 2003.

Карьера 
Изначально Юсефин выступала на позиции нападающей, однако в заявку футбольного турнира летних Олимпийских игр 2008 года она попала как полузащитник. Во время турнира футболистка получила серьёзную травму и была заменена другой шведкой — Марией Аронссон.

С 2005 года Юсефин выступала в футбольном клубе «Линчёпинг» из одноимённого города в лене Эстергётланд. После удачного для футболистки сезона 2008 года поступило предложение перейти в футбольный клуб «Умео». Однако Эквист предпочла заключить новый контракт сроком на два года со своим нынешним клубом. В ноябре 2009 года старшая сестра Юсефины Каролина Эквист умерла во время эпилептического припадка в возрасте 29 лет. В 2011 году футболистка перешла в футбольный клуб «Тюресо».

В составе сборной Швеции на Чемпионате мира 2011 Эквист выходила на поле во всех матчах. 16 июля 2011 в матче за третье место против сборной Франции она получила красную карточку за столкновение с француженкой Соней Бомпастор. Но и в меньшинстве сборная Швеции одержала победу со счётом 2:1. Эквист также отличилась в полуфинальном матче с будущими чемпионками — сборной Японии, но в итоге Швеция проиграла со счётом 1:3.

В январе 2012 года Юсефин сообщила, что беременна, вследствие чего пропустила сезон-2012. После рождения дочери, Стеллы, Эквист приняла решение продолжить карьеру в футбольном клубе «Кристианстад». Это было обусловлено тем, что Юсефин жила в то время в соседнем городе Мальмё вместе с датским профессиональным хоккеистом Стефаном Лассеном, выступавшим за хоккейный клуб «Мальмё».

После окончания домашнего Чемпионата Европы 2013 Эквист заключила контракт с французским футбольным клубом «Монпелье».

Интересные факты 

 Весной 2004 года Эквист приняла участие в бикини-фотосессии шведского журнала для мужчин «Slitz».
 На матче чемпионата мира 2011 года Юсефин поменялась футболкой с болельщиком.

Примечания

Ссылки 
 Самые сексуальные футболистки мира

Футболистки Швеции
Игроки женской сборной Швеции по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ЖФК «Данмаркс»
Игроки ЖФК «Белинге»
Игроки ЖФК «Линчёпинг»
Игроки ЖФК «Тюресо»
Игроки ЖФК «Кристианстад»
Игроки ЖФК «Монпелье»